

Musica 
 Pitch – gruppo musicale pop punk italiano formato nel 1994
 Pitch shift – effetto sonoro
 Pitch Wheel – dispositivo per la modulazione dei suoni nelle tastiere elettroniche
 Pitch class o classe di altezze – concetto dell'analisi musicale

Sport 
 Pitch – l'azione di lancio, eseguita dal pitcher nel baseball 
 Pitch – area del campo da gioco nel cricket

Altro 
 Pitch – rotazione intorno l'asse trasversale in aeronautica
 Pitch – serie televisiva statunitense
 Pitch – film documentario del 1997 diretto da Kenny Hotz e Spencer Rice